Il singolare del torneo di tennis Osaka Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michel Kratochvil che ha battuto in finale Hyung-Taik Lee 2-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (finale)
 Michel Kratochvil (Campione)
 Yong-Il Yoon (semifinali)
 Vadim Kucenko (primo turno)

 Noam Behr (secondo turno)
 Eric Taino (secondo turno)
 Kristian Pless (quarti di finale)
 John van Lottum (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Osaka Challenger 2000